Хрипелево — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії. 
 Хрипелево — село в Устюженському районі Вологодської області Росії. 
 Хрипелево — село в Родниковському районі Івановської області Росії. 
 Хрипелево — село в Кашинському районі Тверської області Росії. 
 Хрипелево — село в Ржевському районі Тверської області Росії.